El Torneig d'Istanbul 2009, també conegut com a İstanbul Cup 2009, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La 5a edició del torneig es va celebrar entre el 27 de juliol i el 2 d'agost de 2009 al ENKA Sadi Gülçelik Sports Center d'Istanbul, Turquia.

Quadre individual femení

Enllaços externs 
 Web oficial 

2009
WTA Tour 2009